Verklärung steht für:
 Verklärung (Altes Ägypten), Zeitpunkt der Seelenumwandlung eines Toten, um in das Jenseits übergehen zu können
 Verklärung des Herrn, Offenbarungsereignis Jesu Christi

Siehe auch:
 Apotheose (Erhebung eines Menschen zu einem Gott oder Halbgott)
 Euphemismus (Beschönigung)
 Glorifizierung (Verherrlichung)
 Idealisierung (Begriffsklärung)